Cheerleader (single), een single uit 2014 van de Jamaicaanse zanger OMI
 Cheerleading, meestal vrouwelijke personen die bij verschillende sporten optreden voor het amusement en het stimuleren van het publiek